Jürgen Becker kan syfta på bland andra:

* Jürgen Becker (född 1932), tysk författare
 Jürgen Becker (född 1934), tysk evangelisk teolog
 Jürgen Becker (född 1944), tysk jurist